Azad Rahimov (1964-2021), homme politique azerbaïdjanais
Kamran Rahimov (1928-2007), homme politique azerbaïdjanais
Nijat Rahimov (né en 1993), haltérophile azerbaïdjanais
Rashid Rahimov (né en 1965), joueur et entraîneur tadjik de football
Rustamhodza Rahimov (né en 1975), boxeur allemand
Sadig Rahimov (1914-1975), homme d'État soviétique
Suleyman Rahimov (1900-1983), écrivain azerbaïdjanais et soviétique
Vyuhar Rahimov (né en 1986), lutteur ukrainien